

Codici 
 DLU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dali City (Cina)

Altro 
 DLU – targa automobilistica del distretto di Lubin (Polonia)